Moffen ist  

 eine Insel im Svalbard-Archipel, siehe Moffen (Insel)
 in den Niederlanden eine Bezeichnung für Deutsche, siehe Mof